Сезон 2013/2014 годов стал для ФК «Спортинг» Хихон вторым для него в Сегунде после вылета из главной испанской футбольной лиги.

Команда 2013/14

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Спортинг» Хихон в сезоне 2013/2014 годов.

Чемпионат Испании 2013/14 
Основная статья: Второй дивизион Испании по футболу 2013/2014

Результаты матчей

Плей-офф

Кубок Испании

Второй раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спортинг» Хихон
 ФК «Спортинг» Хихон в сезоне 2014/15 на сайте bdfutbol.com

2013/2014
Спортинг Хихон